Маркел Старкс (; род. , Аккокик, штат Мэриленд, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Дарюшшафака».

Карьера 
Не став выбранным на драфте НБА 2014 года, Старкс выступал за «Детройт Пистонс» в Летней лиге НБА в Орландо и за «Миннесоту Тимбервулвз» в Летней лиге НБА в Лас-Вегасе.

В июле 2014 года Старкс подписал первый профессиональный контракт с «Ферентино». В 34 матчах его статистика составила 14,7 очка, 4,0 передачи и 2,4 подбора.

В феврале 2016 года Старкс стал игроком «Ваноли».

В сезоне 2018/2019 Старкс являлся лидером польской «Зелёна-Гуры». В чемпионате Польши Маркел провёл 36 матчей, в среднем набирая 13,7 очка, 5,6 передачи, 2,4 подбора и 1,1 перехвата. В 24 матчах Единой лиги ВТБ его средняя статистика составила 11,5 очка, 4,8 передачи, 1,8 подбора и 0,8 перехвата.

В августе 2019 года Старкс перешёл в «Автодор». В Единой лиге ВТБ Маркел провёл 18 матчей, став лучшим в команде по набранным очкам (в среднем 14,4) и перехватам (1,2).

В июне 2020 года Старкс подписал с «Автодором» новый контракт. В 24 матчах Единой лиги ВТБ статистика Маркела составила 11,2 очка, 3,8 передачи и 1,7 подбора в среднем за игру.

В июне 2021 года Старкс стал игроком «Игокеа». В Лиге чемпионов ФИБА Маркел провёл 9 матчей и набрал 12,7 очка, 6,8 передачи и 1,3 подбора. В 14 матчах Адриатической лиге его статистика составила 10,2 очка, 5,6 передачи, 2,1 подбора и 0,9 перехвата.

В январе 2022 года Старкс перешёл в «Фенербахче» с которым стал чемпионом Турции.

В июне 2022 Старкс продолжил карьеру в «Дарюшшафаке».

Достижения 
  Чемпион Турции: 2021/2022

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «Джорджтаун Хойяс» (баскетбол)
Игроки БК «Ферентино»
Игроки «Кэрнс Тайпанс»
Игроки БК «Ваноли»
Игроки БК «Скайлайнерс»
Игроки БК «Короивос»
Игроки БК «Яловаспор»
Игроки «Пиратас де Кебрадильяс»
Игроки БК «Зелёна-Гура»
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Игокеа»
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки БК «Дарюшшафака»